
Spojení písmen R a E může mít různé významy:

RE 
 Rada Evropy – evropská mezivládní organizace
 regulární výraz (z anglického regular expression)
 RE – kód ISO 3166-2 pro Réunion
 Stobart Air – IATA kód letecké společnosti (dřívějším názvem Aer Arann)
 Reverzní inženýrství – reverzní (zpětné) inženýrství
 Resident Evil – franšíza hororových videoher od společnosti Capcom
 Royal Engineers – součást britské armády
 RE (třída složitosti) – třída složitosti pro rekurzivně spočetné jazyky

Re 
 Re (bůh) – staroegyptský bůh slunce
 rhenium – chemický prvek
 reálná část komplexního čísla
 Reynoldsovo číslo – popisuje proudění tekutin
 Ve věci (z latinského Res (ablativ))
 v právnických dokumentech
 v předmětu e-mailových zpráv bývá text Re: na začátku předmětu vykládán jako zkratka anglického response či reply – odpověď (např. Microsoft nahradil Re v lokalizované verzi Outlooku textem Odp.:)

°Re 
 stupeň Réaumura

.re 
 .re – internetová doména nejvyššího řádu pro Réunion

re 
 solmizační slabika

Zkratky
Značky